Le tournoi de Californie est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 se dispute à Portola Valley du 17 au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Cecilia Martinez.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Californie

Navigation 

dames 1965
Californie